Coppa del Brasile 2018 – edizione del torneo di calcio brasiliano
 Coppa del Brasile 2018 – edizione del torneo di pallavolo femminile brasiliano
 Coppa del Brasile 2018 – edizione del torneo di pallavolo maschile brasiliano